

Personnalités 

  (né en 1994), footballeur du Bhoutan ;
 Nischal Basnet (né en 1981), réalisateur, scénariste, acteur et chanteur népalais ;
 Pushpa Basnet (née en 1984), travailleuse sociale népalaise, fondatrice d'œuvres.